

Рощино — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Рощино — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Рощино — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Рощино — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Рощино — село, Темниковський район, Мордовія
 Рощино — село, Хабаровський район, Хабаровський край